Chaos and Disorder steht für:

 Chaos and Disorder (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1996
 Chaos and Disorder (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1996